Saint-Benin, commune du Nord ;
 Saint-Bénin, ancienne commune du Calvados, aujourd'hui intégrée à Thury-Harcourt ;
Saint-Bénin, hameau de la commune de Pollein ;
Le Collège Saint-Bénin, ancienne institution scolaire à Aoste, aujourd'hui centre d'expositions.

Voir aussi

Saint-Benin-d'Azy
Saint-Benin-des-Bois
Saint-Benin-des-Champs